Joaquim Dualde i Gómez, (1875 - 1963), polític valencià, ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts durant la Segona República Espanyola.
 Joaquim Dualde Santos de Lamadrid, (1932 - 2012), jugador d'hoquei sobre herba català.